El Torneig de Viena 2012, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2012, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 d'octubre del 2012 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista argentí Juan Martín del Potro va guanyar el tercer títol de la temporada i va millorar el resultat de l'edició anterior on fou finalista. El tennista alemany Tommy Haas va esdevenir el 38è home en aconseguir 500 victòries en el circuit ATP després de vèncer Jesse Levine a segona ronda.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012